Henner peut faire référence à :
 Bernard Henner (1866-1913), photographe polonais,
 , joueur américain de bridge,
 Henner Henkel (1915–1942), joueur allemand de tennis,
  (1950- ), artiste mexicain,
 Jakub Henner (1862-1928), photographe polonais,
 Jean-Jacques Henner (1829–1905), peintre français,
 Kamil Henner (1861-1928), avocat tchèque,
 Marilu Henner (1952- ), actrice et productrice américaine.
 Groupe Henner (1947- ), société de gestion et de courtage d'assurances de personnes

Voir aussi